Овчаре́нко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Овчаренко Анатолій Миколайович — народний артист України.
 Овчаренко Артем В'ячеславович — артист балету.
 Овчаренко Василь Іванович — американський композитор українського походження.
 Овчаренко Василь Іванович (1899—1978) — український радянський актор.
 Овчаренко Віктор Іванович — російський мислитель.
 Овчаренко Віталій Віталійович — солдат Збройних сил України, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Овчаренко Володимир Юрійович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Овчаренко В'ячеслав Андрійович — колишній голова Конституційного суду України, доктор наук з державного управління, заслужений юрист України.
 Овчаренко Дмитро Павлович (1906—1976) — український театральний художник радянських часів, заслужений діяч мистецтв УРСР.
 Овчаренко Дмитро Романович — Герой Радянського Союзу.
 Овчаренко Іван Микитович — вчитель, новинар, краєзнавець з Донеччини, збирач та популяризатор знань про Слов'янський район, член Національної спілки журналістів України.
 Овчаренко Іван Тихонович (1909—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Овчаренко Ігор Володимирович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Овчаренко Ілля Пантелійович — український скульптор.
 Овчаренко Ірина Іванівна — український державний службовець.
 Овчаренко Кузьма Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Овчаренко Леонтій — полковник Армії УНР.
 Овчаренко Максим Леонідович — український триатлет.
 Овчаренко Микола Олександрович — заступник начальника дільниці підприємства теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго», заслужений працівник сфери послуг України.
 Овчаренко Ніна Петрівна (* 1984) — українська велосипедистка.
 Овчаренко Олександр Григорович (1974—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Овчаренко Олександр Іванович — український поет і літературознавець.
 Овчаренко Петро Дмитрович — український історик.
 Овчаренко Петро Павлович — радник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
 Овчаренко Трохим Трохимович — радянський військовик, учасник Німецько-радянської війни. 
 Овчаренко Федір Данилович — вчений у галузі колоїдної хімії, академік Національної академії наук України.
 Пшепюрська-Овчаренко Марія Андріївна — мовознавець і педагог.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко